Kirknewton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kirknewton, Skottland, ort, West Lothian, 
 Kirknewton, England, ort, Northumberland,